Грузи́нский язы́к (ქართული ენა ) — язык картвельской семьи, официальный язык Грузии, литературный и общенациональный язык грузин. Один из языков с длительной литературной традицией.

Грузинский язык использует письменность на основе грузинского алфавита, основывающегося на фонетическом принципе.

Количество говорящих (на 1993 год) — около 4 млн человек в самой Грузии и несколько сотен тысяч в других странах — главным образом, в России, США и Турции.

История

Происхождение 
Грузинский язык входит в семью картвельских языков, происхождение которой и связь с какими-либо языковыми семьями окончательно не установлены. Выдвигалась гипотеза о том, что грузинский язык может быть родственен изолированному баскскому языку, но это не было доказано.

Хронология развития 

Хронологически в развитии письменного грузинского языка выделяют следующие периоды:
 древний V—XI века;
 средний XII—XVIII века;
 новый с XIX века.

Некоторые исследователи не разделяют два последних периода, так как грузинский язык нового периода имеет отличия, в основном, в лексике.

В основе древнегрузинского языка лежит картлийская речь.

 Между 476 и 483 — первое литературное произведение — «Мученичество святой царицы Шушаник», автор — Якоб Цуртавели.
 864 — древнейшая чётко датированная рукопись («Мравалтави»).
 1629 — первое печатное издание на грузинском языке (в Риме).
 1709 — первое печатное издание на грузинском языке в Грузии («Новый завет»).
 1819 — первое периодическое издание на грузинском языке («Сакартвелос газети»).

Грузинский историк Леван Чилашвили, исследуя во второй половине 1990-х годов находящиеся в кахетинском селении Некреси языческие святилища, обнаружил осколок сильно повреждённой надгробной стелы (позже получившей название «некресская надпись») и другие обломки, на которых шрифтом «асомтаврули» нанесены надписи зороастрийского характера, которые были датированы им и другими грузинскими историками самое позднее III веком н. э. Согласно Дональду Рейфилду, утверждение, что грузинская письменность имеет дохристианское происхождение, представляется маловероятным и не подтверждается археологией. Стивен Рапп также отмечает, что такая датировка алфавита является сомнительной.

В развитии современного литературного грузинского языка выдающуюся роль сыграли Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Яков Гогебашвили, Важа Пшавела и Галактион Табидзе.

В годы советской власти в ст. 156 Конституции Грузинской ССР был ясно указан государственный статус местного языка.

Сохранились около 10-12 тыс. средневековых рукописей на грузинском языке.

Диалекты 
Грузинский язык включает несколько диалектов: картлийский, тбилисский картлийский, кахетинский, пшавский, мтиульский, гудамакарский, мохевский, хевсурский, тушинский,  имеретинский,  рачинский, ингилойский, лечхумский, гурийский, месхетский, аджарский и др.

Письменность 

Грузинская письменность появилась в первой четверти V века. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули); с IX века — письмо нусхури (нусха-хуцури, хуцури, церковное); а с XI века — письмо мхедрули (мхедрули-хели, саэро, или гражданское).

Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, каждая из которых обозначает один звук: 5 для гласных и 28 для согласных.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные

Согласные

Морфология 
В грузинском языке развито склонение. Среди семи падежей отсутствует винительный, но есть эргативный (повествовательный) и трансформативный (направительный, обстоятельственный). Седьмой падеж называется звательным. Имеется два числа: единственное и множественное. Имена не имеют грамматической категории рода. Кроме одноличных, есть двух- и трёхличные глаголы.

Имя 
Все имена существительные в грузинском языке в отношении склонения могут быть поделены на 2 основные группы в зависимости от характера исхода их основ. К первой группе относятся существительные с согласным исходом основы, ко второй — существительные с гласным исходом. Каждая из этих групп может быть подразделена на сильное и слабое склонение.

Согласный исход основы (1 группа) 
К первой группе относятся существительные с согласным исходом основы. В ней выделяют две подгруппы — сильное и слабое склонение.

Сильное склонение (1-я подгруппа 1-й группы) 
К этой подгруппе относятся слова с согласным исходом основы и неизменяемой основой.

Слабое склонение (2-я подгруппа 1-й группы) 
К этой подгруппе относятся слова с согласным исходом основы, у которых основа оканчивается на ლ — «л», რ — «р», ნ — «н», ვ — «в», მ — «м». При присоединении суффиксов, начинающихся с гласного звука, происходит выпадение последнего или единственного гласного основы (обычно это ა — «a», ო — «o», и ე — «э», но не ი — «и», и не უ — «у»), однако у ряда слов гласная ო — «o» перед плавным исходом основы («р», «л») не выпадает, а переходит в ვ — «в». С показателями множественного числа древнегрузинского языка ნ для именительного падежа и თ для эргативного, родительного и дательно-винительного выпадение гласного основы не происходило.

Гласный исход основы (2 группа)

Сильное склонение (1-я подгруппа 2-й группы) 
К этой подгруппе относятся слова с гласным устойчивым исходом основы, которые могут оканчиваться на любую из пяти гласных грузинского языка, а именно: ა — «a», ე — «э», ი — и, ო — «o», უ — «у».

Особенности склонения существительных с гласным устойчивым исходом основы:
 Эргативный падеж имеет окончание მ — «м», теряя конечный показатель ა — «a»; в некоторых синтаксических конструкциях возможно сохранение полного окончания.
 Родительный падеж уподобляется дательно-винительному, теряя гласный элемент ი — «и», и появляется лишь в тех случаях, когда определяемое следует за определяющим, напр: წიგნი ელენე — ს — ი (цʼигни элэнэси) «книга Елены», но ელენე — ს წიგნი (элэнэс цʼигни) «Елены книга».
 Творительный падеж утрачивает свой гласный элемент ი — «и» и получает гласный исход на тот же гласный, то есть თი вместо ით.
 Трансформативный падеж утрачивает свой гласный элемент ა — «a», принимая лишь наращение — დ к гласному исходу основы.
 Звательный падеж либо не принимает никакого окончания, либо принимает ვ или ო, односложные слова принимают только ო.

Слов, оканчивающихся на невыпадающие «и» и «э», в грузинском языке очень мало; как правило, это заимствования, имена собственные и фамилии.

პეტრე [Пэтрэ] Пётр

ჩაი [Чаи] (а не [чай]) «чай»

У тех слов, которые оканчиваются на ო — «o» или უ — «у», конечный гласный звук не отпадает.

Ещё одной обобщающей особенностью склонения имен с гласным устойчивым исходом основы является то, что односложные слова иногда могут принимать падежное окончание в его полном виде в родительном и творительном падежах.

Слабое склонение (2-я подгруппа 2-й группы) 
К этой группе относятся имена существительные с гласным неустойчивым исходом основы.

Особенности склонения существительных с гласным неустойчивым исходом основы.
 В единственном числе:
 Эргативный падеж может иметь как сокращенную, так и полную версии окончаний: -მ и -მა (-m и -ma).
 Родительный падеж имеет свою обычную полную форму -ის (-is).
 Творительный падеж имеет свою обычную полную форму -ით (-it).
 Трансформативный падеж имеет сокращенную форму -დ (-d).
 Звательный падеж либо не принимает никакого окончания, либо принимает ვ или ო, односложные слова принимают только ო.
 Во множественном числе:
 Имена с исходом на -ა (-a) теряют его.
 Имена с исходом на -ე (-e) его сохраняют.

Пример (ა-склонение): კატა (kata) «кошка»:
{| class="wikitable"
|-
!Падеж||Единственное число||Множественное число||Древн. формы множ. ч.
|-
|Именительный||კატა k’at’a ||კატ-ებ-ი k’at — eb — i||კატა-ნ-ი k’at’a — n — i
|-
|Эргативный||კატა-მ k’at’a — m||კატ-ებ-მა k’at — eb — ma||კატა-თ(ა) k’at’a — t'(a)
|-
|Дательно-винительный||კატა-ს(ა) k’at’a — s(a)||კატ-ებ-ს(ა) k’at — eb — s(a)||კატა-თ(ა) k’at’a —t'(a)
|-
|Родительный||კატ-ის(ა) k’at' — is(a)||კატ-ებ-ის(ა) k’at — eb — is(a)||კატა-თ(ა) k’at’a — t'(a)
|-
|Творительный||კატ-ით(ა) k’at' — it'(a)||კატ-ებ-ით(ა) k’at — eb — it'(a)|| -
|-
|Трансформативный ||კატა-დ(ა) k’at’a — d(a)||კატ-ებ-ად(ა) k’at''' — eb — ad(a)|| -
|-
|Звательный||კატა-ო[ვ] k’at’a — o[v]||კატ-ებ-ო k’at' — eb — o||კატა-ნ-ო k’at’a — n — o|}

Пример (ე-склонение): მებაღე (mebaghe) «садовник»:

 Глагол 
Грузинский язык — агглютинативный. Для построения глагола соединяются определённые приставки и суффиксы, всего в одном слове может быть до восьми морфем. Пример: слово «აგეშენებინათ» (ageshenebinat'', «вам следовало построить») состоит из следующих морфем: ა-გ-ე-შენ-ებ-ინ-ა-თ, каждая из которых вносит свой вклад в образование времени и модальности глагола.

Лексика 
В грузинском языке существует пласт иранских заимствований (религиозные, административные, военные и культурные термины). Последние, однако, пришли не непосредственно из парфянского или персидского языков, а через армянский. Профессор Гарвардского университета  отмечает, что современные грузинские учёные склонны игнорировать это, приводя армянские формы как параллели, а не как источники. Рассел называет это явление абсурдом.

Примечания

Литература 
 Лингвистический энциклопедический словарь, М. «Советская энциклопедия», 1990

Словари

Ссылки 

 Грузинско-русский словарь Нико Чубинашвили 
 Толковый словарь грузинского языка Нико Чубинашвили с русским переводом
 Англо-русский, грузинско-английский, русско-грузинский, грузинско-русский и немецко-русский словарь
 Русско-грузинский, немецко-грузинский и англо-грузинский словарь
 Краткий русско-грузинский словарь с элементами грамматики
 Грузинско-русский, русско-грузинский словарь

Грузинский язык
Языки Грузии
Языки России
Кавказские языки